meren
 Red Lake (meer in Arizona)
 Red Lake (meer in Californië)
 Red Lake (meer in Florida)
 Red Lake (meer in Minnesota)
 Red Lake (meer in Wisconsin)
 plaatsen
 Red Lake (Minnesota)
 Red Lake County in Minnesota
 Red Lake (Ontario), in Ontario, Canada